Бом — в Горном Алтае этим словом обозначают узкое место между рекой и горой, по которому пролегает дорога, а также скалистый обрыв, крутой обрывистый берег. Бомами называют высокие утёсы, которые в виде выступающих в реку мысов затрудняют или преграждают путь по берегу. В русских говорах  такие формы рельефа называются притор (в Сибири) и прижим (на Дальнем Востоке).

Этимология 
Аппеллятив известен на Алтае повсеместно., широко представлен в именах гор и населённых пунктов.
Можно сравнить с другими тюркскими и монгольскими языками:
 пись. — мыс (высокий, крутой); ущелье
 пись. — застава; преграда, препятствие
  — крутой и высокий мыс.
  — труднопроходимое место
  — узкий проход
  — обрыв горного хребта над рекой
  — препятствие, преграда; трудный переход

Примеры из топонимики 
некоторые названия в которых употребляется слово Бом приведенные в Государственный каталог географических названий

 Бом — гора на хребте Бийская Грива
 Тупойский Бом -урочище на реке Тулой
 Уркошбом — скала на левобережье Катуни
 Яломанбом — скала на левобережье Катуни
 Акбом — село в Онгудайском районе
 Бичиктубом — село в Онгудайском районе
 Бим-Бом — приток Катуни
 Еки-Бом — лог у Большого Яломана
 Кынгырарбом — скала на левобережье Катуни
 Минихин-Бом — скала в правобережье Чуи

Примеры из литературы 
 «крутой и высокий мыс, выдающаяся в сторону скала на берегу реки.» (В.А. Казакевич)
 «…Уже через несколько минут подъехали к высокому Берт-бому. Местами на узких карнизах, нависших над клокочущим Чулышманом, сжатом здесь в узком ущелье, становится жутко.» (В.И. Верещагин)
 «… Но впереди уже выступил новый высокий бом — Яр-бом, совершенно такого же характера, с такими же узкими карнизами и ступеньками.» (В.И. Верещагин)
 «… Ниже Тюгюрюка над Косой высится так называемый Синий бом (Кӫк боом), очень красивый, в особенности при вечернем освещении, и состоящий из голубых сланцев, отвесно обрывающиеся в реку» .
 «… На версту ниже устья М.Яломана у поворота Катуни тропа поднимается на скалы бома Кынграр, который вертикальными ступенями падает к бурливой реке.» ( В.В. Сапожников)
 « … Мы продолжали наш путь вниз по Чолушману. Но уже через несколько минут езды мы останавливаемся в недоумении: тропа уперлась прямо в Чолушман, а перед нами — почти отвесная скала; она вплотную подошла к пенящемуся потоку, с ревом мчащемуся по сильно наклоненому руслу. Это знаменитый Сен-Боом, самый трудный из всех Чолушманских бомов.»( В.И. Верещагин)

Галерея

Примечания

Литература 

Рельеф Республики Алтай
Горы Республики Алтай
Географические термины
Оронимы